Mastodon - banda de metal de Atlanta, Geórgia
 Mastodonte - proboscídeo pré-histórico
 Mastodon (software) - software de rede social de microblogging de natureza federada

Desambiguações de música
Desambiguações de ciências